Marsojaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Marsojaure (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (17,2 ha)
Marsojaure (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (41,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn